Franjo I. može se odnositi na:
 papa Franjo, prvi tog imena
 Franjo I., kralj Francuske